Voor de kwalificatie van het Aziatisch kampioenschap voetbal 1992 schreven 20 landen zich in. Het gastland Japan en de titelverdediger Saoedi-Arabië waren automatisch geplaatst.

Gekwalificeerde landen

 (g) = gastland
 (t) = titelverdediger

Groepen

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Externe link
www.rsssf.com

Asian Cup
Voetbal in 1992